Bronsvingespett (Colaptes aeruginosus) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart i nordöstra Mexiko. Tidigare betraktades den som en underart till olivgul hackspett (C. rubiginosus) och vissa auktoriteter gör det fortfarande.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Hackspettar
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Mexiko